A Eredivisie de 1983–84 foi a 28ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1983-84 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

Desempenho 

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

1983–84
1983 no futebol
1984 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1983
Desporto nos Países Baixos em 1984